Enrico Catuzzi – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Renato Catuzzi – calciatore italiano